Leland puede referirse a:

Geografía 
En Estados Unidos las siguientes localidades:
Leland (Illinois), villa ubicada en el condado de LaSalle (estado de Illinois, EE. UU.).
Leland Grove, ciudad ubicada en el condado de Sangamon (estado de Illinois, EE. UU.).
Leland (Iowa), ciudad ubicada en el condado de Winnebago (estado de Iowa, EE. UU.).
Leland (Míchigan), lugar designado por el censo ubicado en el condado de Leelanau (estado de Míchigan, EE. UU.).
Leland (Misisipi), ciudad ubicada en el condado de Washington (estado de Misisipi, EE. UU.).
Leland (Carolina del Norte), pueblo ubicado en el condado de Brunswick (estado de Carolina del Norte, EE. UU.).

En Noruega, la localidad de Leland, en la provincia de Nordland.

Personalidades

Por nombre 
Leland Austin (1986-), más conocido como Yung L.A., rapero estadounidense.
Leland D. Melvin (1964-), astronauta estadounidense.
Leland H. Hartwell (1939-), presidente y director del Centro de Investigación del Cáncer Fred Hutchinson en Seattle (Washington, EE. UU.).
Leland L. Jones, actor estadounidense.
Leland R. Kitchell, seudónimo del escritor español José Mallorquí Figuerola (1913-1972).
Leland Merrill (1920-2009), deportista estadounidense, medallista de lucha libre olímpica en Londres 1948.
Leland Mitchell (1941-2013), jugador de baloncesto estadounidense.
Leland Orser (1960-), actor de cine y televisión estadounidense.
Leland Sklar (1947-), bajista, cantautor y compositor de música de cine estadounidense.
Leland Snow (1930-2011), piloto e ingeniero aeronáutico de Estados Unidos conocido por diseñar y fabricar aviones para uso agrícola con la compañía Air Tractor.
Leland Stanford (1824-1893), fundador de la Universidad Stanford en California (EE. UU.).
Leland Turbo, personaje de la película animada Cars 2.

Por apellido 
Charles Leland (1824-1903), humorista y folclorista estadounidense.
David Leland (1947-), director de cine, guionista y actor británico.
Evelyn Leland (1870-1930), astrónoma estadounidense y una de las "computadoras de Harvard".
Henry M. Leland (1843-1932), empresario automotriz estadounidense, fundador de las marcas Cadillac y Lincoln.
John Leland (1506-1552), humanista e historiador inglés del Renacimiento.